Toponímia:
 Miller (Dakota del Sud)
 Miller (Missouri)
 Miller (Nebraska)

 Miller City

 Miller Landing

 Miller Place
 Tossal Miller, muntanya al municipi de Torres de Segre, a la comarca del Segrià 

 Biografies:
 Amarna Miller

 Alice Miller
 Ann Miller

 Annie Miller (1835-1925), model anglesa d'uns artistes prerafaelites com William Hunt, Dante Rossetti i John Millais
 Arthur Miller (Nova York, EUA, 1915 - Roxbury, Connecticut, 2005), dramaturg, escriptor i guionista estatunidenc
 Charles Darley Miller (Londres, 1868 – 1951), jugador de polo anglès
 Chet Miller (Detroit, Michigan, 1902), pilot estatunidenc de curses automobilístiques 
 David Miller
 David Miller (tenor) (Califòrnia, 1973), cantant líric nord-americà amb un registre vocal de tenor 

 Dayton C. Miller

 Ezra Miller (Wyckoff, 1992), actor nord-americà conegut per la seva participació en pel·lícules com City Island (2009)

 Frank Miller

 George Miller

 George Arthur Miller (Kensington, 1867 – Oceà Atlàntic, 1935), jugador de polo anglès

 Gerrit Smith Miller, zoòleg estatunidenc

 Glenn Miller

 Henry Miller (Nova York, 1891 - Pacific Palisades, 1980), escriptor estatunidenc 

 Inger Miller (Los Angeles, 1972), atleta dels Estats Units especialista en curses de velocitat

 J. Howard Miller (1918–2004), dissenyador gràfic americà 

 Jonny Lee Miller
 Julius Miller (Dresden, Alemanya, 1782 – Charlotenburg, 1851), cantant i compositor 

 Lee Miller

 Luisa Miller

 Matt K. Miller (Rockville Centre, New York, Estats Units, 1960), comediant i actor 

 Merton Miller (Boston, EUA, 1923 - Chicago, 2000), economista i professor universitari guardonat amb el Premi Nobel d'Economia

 Rand Miller, cofundador de l'estudi Cyan Productions (rebatejat com a Cyan Worlds) amb el seu germà Robyn Miller 

 Sienna Miller

 Philip Miller (1691 – 1771), botànic escocès, cap jardiner del Chelsea Physic Garden 

 Reggie Miller (Riverside, Califòrnia), jugador de bàsquet estatunidenc que juga en la posició d'escorta 

 Richard Miller

 Richard E. Miller

 Robyn Miller (Dallas, Texas, 1966), cofundador de Cyan Worlds amb el seu germà Rand Miller 

 Sammy Miller (Belfast, 1933), motociclista nord-irlandès 

 Seton I. Miller (Chehalys, Washington, 1902 – Woodland Hills, 1974), guionista i productor de pel·lícules a Hollywood 

 Stanley Miller

 Thomas Miller (1949, Morristown, Estats Units), compositor, cantautor i guitarrista 

 Wentworth Miller

 William Miller (Pittsfield, Massachusetts, 1782)
 Miscel·lània:
 Cicle de Miller, variació del cicle Otto en què s'utilitza un cilindre més gran de l'habitual 
 Índexs de Miller